

États-Unis 
 Dannemora, une ville du comté de Clinton, dans l'État de New York.
 Dannemora, un village situé dans les villes de Dannemora et Saranac, comté de Clinton, dans l'État de New York.

Nouvelle-Zélande 
 Dannemora, une banlieue résidentielle d'Auckland.

Suède 
 Dannemora,  un village faisant partie de la municipalité de Östhammar dans le comté d'Uppsala.
 Mine de Dannemora